Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Julia Vakulenko 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Nicole Vaidišová (primo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Julia Vakulenko (finale)
 Meilen Tu (primo turno)

 Ol'ga Govorcova (quarti di finale)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Angelique Kerber (primo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2007